«Меняю собаку на паровоз» — советский комедийный фильм, снятый в 1975 году режиссёром Никитой Хубовым по пьесе «Чужая роль» детского писателя Сергея Михалкова.

Сюжет 

У школьника Алика две заветные мечты: завести щенка и сняться в кинофильме в роли маленького партизана. Однако, получив приглашение на съёмку, мальчик чуть всё не портит, так как исправляет «двойку», полученную за диктант, на «пятёрку». Когда хитрость раскрывается, юный обманщик лишается роли.

Идя через железнодорожные пути станции, расстроенный Алик засматривается на старый, готовящийся к списанию паровоз Эм 731-90, который водит старый машинист Трофимыч. Познакомившись с ним и побывав на паровозе, Алик уже не думает о съёмках, а хочет только попасть на паровоз «с поднятым паром».

В ролях

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Никита Хубов;
 Оператор — Михаил Якович;
 Сценарий — Сергей Михалков;
 Композитор — Евгений Крылатов.
 Художник — Борис Дуленков

В фильме звучит песня «Так бывает?» («Скажите, а в жизни такое бывает…»), слова Ю. Энтина, музыка А. Пахмутовой.

Критика 
Детский фильм «Меняю собаку на паровоз» остроумно высмеивает модную в наше время «талантоманию», которой страдают некоторые родители.

Литература 
 Белая Л. — Музы, собака и паровоз // Советский экран, № 2, 1976. — стр. 3
 Звегинцева И. — Когда мечтают дети // Московский комсомолец, 13 апреля 1976
 Хлоплянкина Т. — В кино и в жизни: Размышления над вопр., насколько талантливы фильмы о талантах // Комсомольская правда, 3 августа 1976

Источники 
 Меняю собаку на паровоз // Советские художественные фильмы: 1974—1975. — М.: Нива России, 1995. — стр. 209
 Меняю собаку на паровоз // Домашняя синематека: отечественное кино 1918—1996 / Сергей Землянухин, Мирослава Сегида. — М.: «Дубль-Д», 1996. — 520 с. — стр. 245

Фильмы СССР 1975 года
Кинокомедии 1975 года
Кинокомедии СССР
Фильмы киностудии имени М. Горького
Детские фильмы СССР
Экранизации произведений Сергея Михалкова
Фильмы Никиты Хубова
Фильмы о собаках
Фильмы о школе